Crawl Key est le nom de deux îles de Floride :
Crawl Key, dans les Middle Keys.
Crawl Key, dans les Lower Keys.